Писсарро́ () и Писа́рро () — фамилии, распространённые в романских странах.

Писсарро 
 Писсарро, Камиль (1830—1903) — французский живописец, один из первых и наиболее последовательных представителей импрессионизма.
 Писсарро, Люсьен (1863—1944) — французский и английский художник, график и ксилограф.

Писарро 
  (четыре брата — испанских конкистадора) и их родственники:
 Писарро, Франсиско (ок. 1475 — 1541) — наиболее известный из них; завоеватель (совместно с братьями) государства инков.
 Писарро, Гонсало (1502—1548) — полнородный брат Хуана Писарро, брат по отцу Франсиско и Эрнандо Писарро.
 Писарро, Хуан (1505 или 1511 — 1536 или 1537) — полнородный брат Гонсало Писарро, брат по отцу Франсиско и Эрнандо Писарро.
 Писарро, Эрнандо (род. между 1478 и 1508 — ум. между 1578 и 1608) — полнородный брат Франсиско Писарро, брат по отцу Гонсало и Хуана Писарро; единственный из братьев, вернувшийся в Испанию и умерший своей смертью.
 Писарро, Педро (ок. 1515 — ок. 1602) — двоюродный брат (по мужской линии) Франсиско, Гонсало, Хуана и Эрнандо Писарро; конкистадор, автор «Доклада об открытии и завоевании королевств Перу» (1571).
 Писарро, Изабель — внебрачная дочь Педро Писарро, отцом которой он стал в ранней молодости.

 Писарро, Гидо (род. 1990) — аргентинский футболист.
 Писарро, Давид (род. 1979) — чилийский футболист.
 Писарро, Клаудио (род. 1978) — перуанский футболист.
 Писарро, Мигель (род. 1960) — мексиканский актёр.
 Писарро, Родольфо (род. 1994) — мексиканский футболист.
 Писарро, Хуан (1937—2021) — пуэрто-риканский бейсболист.
 Писарро, Эмилио (род. 1982) — боливийский военный и государственный деятель, министр иностранных дел (1970—1971).

Составные фамилии:
 Писарро Асеведо, Эктор Хавьер (род. 1951) — колумбийский религиозный деятель, епископ Римско-католической церкви.
 Луна Писарро, Франсиско Хавьер де (1780—1855) — перуанский священник и политический деятель.

Другое:
  — бригантина, использовавшаяся Министерством внутренних дел Чили с 1858 по 1859 год.

См. также 
 Гонсало-Писарро — один из 7 кантонов эквадорской провинции Сукумбиос.
 Каса-де-Писарро — дворец Писарро, являющийся резиденцией правительства и президента Перу.
 (7968) Эльст — Писарро — объект Солнечной системы, который проявляет характеристики как астероида, так и кометы.

Примечания